Hendrik I van Nassau-Siegen (ca. 1270-1343), graaf van Nassau-Siegen (1289/90-1343).
 Hendrik II van Nassau-Siegen (1414-1451), graaf van Nassau-Siegen (1442-1451).
 Hendrik van Nassau-Siegen (proost), zoon van Johan I van Nassau-Siegen.
 Hendrik van Nassau-Siegen (-1402), domheer te Keulen, zoon van Otto II van Nassau-Siegen.
 Hendrik van Nassau-Siegen (1550-1574), broer van Willem van Oranje, sneuvelde op de Mookerheide.
 Hendrik van Nassau-Siegen (1611-1652), gouverneur van Hulst, zoon van Johan VII van Nassau-Siegen.

Zie ook 
 Hendrik van Nassau (doorverwijspagina).